Слуда (Слудка) — слово, в древнерусском языке означавшее утёс, гору, крутизну (Этимологический словарь русского языка. — М.: Прогресс. М. Р. Фасмер. 1964—1973.). В ряде севернорусских говоров до недавнего времени оно сохранялось в значении «крутой, обрывистый берег реки» (Картотека Словаря русских народных говоров (Ленинградское отд. Ин-та языкознания АН СССР). В настоящее время осталось лишь в виде топонимов (ойконимов), означая деревню, возникшую на крутом берегу.

Топонимы 
 Слуда — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Слуда — деревня в муниципальном образовании «Котлас» Архангельской области.
 Слуда — деревня в Пинежском районе Архангельской области.
 Слуда — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Слуда — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Городецкое сельское поселение.
 Слуда — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Кичменгское сельское поселение.
 Слуда — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Слуда — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Слуда — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Слуда — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Слуда — урочище на территории Приокского района Нижнего Новгорода.

См. также 
 Слуда-Ёль
 Слудка
 Слуды